Одесский военный округ
 Орловский военный округ
 Отдел вневедомственной охраны

См. также 
 Ово — город в Нигерии.